

Toponyme 

 Milano, nom italien de la ville de Milan.
 Milano est une ville située dans le comté de Milam dans l'État du Texas, aux États-Unis.

Patronyme 

 Agesilao Milano (1830-1856), militaire italien ;
 Alyssa Milano (1972-), actrice et chanteuse américaine ;
 Cory Milano, (1982-), acteur américain, frère cadet d'Alyssa Milano ;
 Ettore Milano (1925-2011), coureur cycliste italien ;
  ;
 Hélène Milano (1967-), réalisatrice, actrice et documentariste française ;
 Matteo da Milano (), peintre italien et enlumineur actif entre 1492 et 1523 ;
 Peter Milano (1925-2012), est un parrain de la mafia italo-américaine ;
 Sonny Milano (1996-), joueur professionnel américain de hockey sur glace.